Гусейн Мамедов:
 Мамедов, Гусейн Абдулла оглы (1906—1972) — советский азербайджанский овцевод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Мамедов, Гусейн Кули-Мамед Оглы (1875 — дата смерти не известна) — грузинский политик, член Учредительного собрания Республики Грузия (1919—1921).
 Мамедов, Гусейн Курбан оглы (1900—1970) — советский государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.